Тиамат може да се отнася за:

 Тиамат, богиня-майка във вавилонската и шумерската митология
 Тиамат (група), шведска метъл група